Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1971 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. John Newcombe je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Rod Laver (četrtfinale)
  John Newcombe (prvak)
  Ken Rosewall (polfinale)
  Stan Smith (finale)
  Arthur Ashe (tretji krog)
  Cliff Richey (četrtfinale)
  Ilie Năstase (drugi krog)
  Cliff Drysdale (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1971